Хемус се може односити на:

 Хем (митологија), божанство из грчке митологије
 Хемус, античко име за Стару планину

Види још 
 , бивша бугарска авио-компанија